Super 99 es una cadena panameña de supermercados pertenecientes a Importadora Ricamar. Es la cadena de supermercados más grande de Panamá y cuenta con alrededor de 49 almacenes ubicados en 7 provincias, siendo Ciudad de Panamá la localidad con más almacenes de la marca.

Historia 

En 1986 Empresas Martinelli, S.A. adquiere "Almacén 99" una empresa propiedad de la "Familia Wong Chang" dedicada al comercio de ferretería y sedería. A partir de ese momento nace el SUPER 99, cambiando la estructura y servicio que se brindaba anteriormente, por un servicio que proyectaba al consumidor una tipificación acorde a la característica de un supermercado. 

Actualmente cuenta con 49 sucursales en todo el país, 27 en el Área Metropolitana y representaciones en las provincias distribuidas de la siguiente manera: 4 en Colón, 3 en Chiriquí, 5 en Provincias Centrales y 8 en Panamá Oeste. Emplea más de 7 mil colaboradores, e impacta al mercado laboral de manera indirecta con más de 15 mil plazas a través de proveedores locales e internacionales, convirtiéndose en uno de los empleadores privados más grandes de Panamá.

Referencias

Enlaces externos 
 

Grandes almacenes
Hipermercados
Minoristas